Banyeres de Mariola : municipalité de la Province de Valence (Communauté valencienne, Espagne)
 Banyeres del Penedès : municipalité de la Province de Tarragone (Catalogne, Espagne)